Александр Павлович Легенченко (23 апреля, 1911, Николаевская слобода, Астраханская губерния — 13 октября 2003, Волгоград) — советский, русский  — живописец, график. Заслуженный художник РСФСР, член Союза художников России.

Биография 
Родился в семье портного. В конце двадцатых годов семья Легенченко переехала в Сталинград, где после окончания школы Александр поступил в Сталинградский художественный техникум; учился у Николая Николаевича Любимова, одного из основателей художественного техникума, ученика И. С. Горюшкина-Сорокопудова. Окончив техникум в 1934 году, поступил на подготовительные курсы при институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств в Ленинграде; в 1937 году вернулся в Сталинград. Писал, участвовал в выставках. В 1941 году стал одним из первых в городе членом Союза советских художников.

В 1941 году был призван на фронт. В свободное время рисовал, чем придётся, на клочках бумаги — портреты однополчан, пейзажи. Большая часть работ военных лет не сохранилась, в 1950-е годы А. Легенченко воспроизвёл их вновь. Прошёл в боях от Севастополя до Берлина, защищал Сталинград.

В 1960-е годы в творческой командировке на строящейся Волжской ГЭС сделал серии графических работ. В 1960—1980-е годы путешествовал по Советскому Союзу, посетил некоторые города Европы; работал на даче в Подмосковье, в Доме графиков «Челюскинская».

Умер 13 октября 2003 года.

Примечания

Литература 
 Ишкова Л. Л. Александр Павлович Легенченко (100 лет со дня рождения) // Календарь знаменательных и памятных дат. 2011. — Волгоград, 2010.
 Лябчук М. Образ Волгограда в пейзажах А. П. Легенченко // VIII городские краеведческие чтения старшеклассников : сб. тез. / под ред. Ю. В. Евстратовой ; МОУ «Детско-юношеский центр г. Волгограда». — Волгоград, 2003. — С. 3-4.
 Легенченко Александр Павлович : [буклет]. — Волгоград: Издатель, [2002]. — [28] с.
 Легенченко Александр Павлович : [некролог] // Волгогр. правда. — 2003, 15 окт. — С. 8.
 Богомолова С. Легенченко Александр Павлович: «Я рисую не рукой, а душой» // Панорама. 21 век. — 2001. — № 6. — С. 6.
 Белякова Н. Графику-реалисту исполнилось 90… // Гор. вести. — 2001, 28 апр. — С. 9.
 Художники Волгограда : мультимед. энцикл. Волгогр. регион. агентство поддержки малого и сред. бизнеса. — Волгоград, 2000.

Выпускники художественных училищ
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты СССР
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России